A Taça dos Campeões Europeus 1990–91 foi a 36ª edição da Taça dos Campeões Europeus.

Primeira fase 

|}

Esquema

Segunda fase 

|}

¹ – Dynamo Dresden venceu na cobrança de pênalti.

² – Spartak Moscow venceu na cobrança de pênalti.

Quartas-de-final 

|}

Semifinais 

|}

Final

Ligações externas 
 

1990–91
1990 no futebol
1991 no futebol